Treen ist Familienname folgender Personen:

 David C. Treen (1928–2009), US-amerikanischer Politiker
 Mary Treen (1907–1989), US-amerikanische Schauspielerin

Weiteres:
 Entrance Graves von Treen, Cornwall

Siehe auch:
 Thren